Светски рекорди у атлетици на отвореном су најбољи постигнути резултати атлетичара у појединим атлетским дисциплинама, званично признати од стране ИААФ од 1912. године. Пре тог датума, резултати атлетичара су установили статистичари без гаранције усаглашености и без икаквих правих прописа за сваки рекорд. Прва листа мушких светских рекорда објављена је по први пут 1914. године, а прве женске листе 1936. године. Од 1987. Међународна атлетичарска федерација такође је узела у обзир и такмичења у дворани.

Рекорди се воде за 47 мушких дисциплина (укључујући 24 олимпијске) и 47 женских дисциплина (укључујући 23 олимпијске) званично су признати од стране ИААФ-а за усвајање свјетског рекорда. Најдужа дисциплина је трка на 100 километара.

Миља је  једина не-метричка удаљеност сертификована од стране ИААФ.

Ратификовани светски рекорди приказани су у следећој табели са стањем на дан 16. септембар 2018. године.

Мушкарци 

 — чека ратификацију

Жене 

Дисциплине које нису део олимпијских игара, светских и континенталних првенстава су написане курзивом.

+ Резултат постигнут као пролазно време трке на дужој дистанци

* Резултат чека ратификацију.

Види још 
 Светски рекорди у атлетици у дворани
 Олимпијски рекорди у атлетици
 Светски рекорди постигнути на светским првенствима у атлетици на отвореном

Референце

Спољашње везе 
 Светски атлетски рекорди на отвореном за мушкарце ИААФ
 Светски атлетски рекорди на отвореном за жене ИААФ

Атлетски рекорди